Покана́евка — посёлок в Нижнеингашском районе Красноярского края России. Административный центр Поканаевского сельсовета.

История 
Статус посёлка городского типа — с 1965 по 2013 год.

С 5 декабря 2013 года — посёлок.

Население

Транспорт 
Железнодорожная станция на ветке Решоты — Карабула, пассажирское железнодорожное сообщение с Красноярском и Карабулой.

Примечания

Источники 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Красноярского края

Бывшие посёлки городского типа Красноярского края
Населённые пункты Нижнеингашского района